Fodbolddommere der har dømt EM-finalen er en komplet liste over fodbolddommere, der har dømt en finale ved Europamesterskabet i fodbold, der er en international fodboldturnering, der har været afholdt hvert fjerde år siden 1960. Turneringen afholdes af det europæiske fodboldforbund UEFA.

Se også 
Liste over fodbolddommere der har dømt VM finalen

Liste over fodbolddommere der har dømt Champions League-finalen

EM-finalen
EM i fodbold
Lister over personer